Saturación, en teoría del color y artes gráficas, puede referirse a:
 La saturación, el espesor de un color.
 La saturación o pureza; la medida de la autenticidad de un color.
 La saturación en el modelo de color HSL, cuantificada por la cantidad de gris que posee un color respecto a su matiz (el 0% equivale a gris y el 100% será la saturación completa de ese color).
 La saturación en el modelo de color HSV, cuantificada por la cantidad de blanco que posee un color respecto a su matiz (el 0% equivale a blanco y el 100% será la saturación completa de ese color).

Asimismo, en electrónica, puede hacer referencia a:
 La saturación, el estado de un circuito amplificador que suministra una tensión de salida próxima a la de aquella con la que se alimenta.
 La señal de saturación en un radar, aquella que posee una amplitud mayor que el margen de medida del sistema receptor.

Además, puede referirse a:
 La saturación; en música rock, la propiedad de un sonido en el cual la distorsión de la señal sonora se hace claramente audible.
 La aritmética de saturación; en computación, aquella aritmética en la que todas las operaciones como la adición y la multiplicación están limitadas a un rango fijo entre un valor mínimo y uno máximo.

Enlaces externos